Выборы депутатов Законодательного собрания Кировской области седьмого созыва прошли в Кировской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 13 депутатов по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 27 депутатов по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 1 025 526. Явка составила 44,49 %.

Ключевые даты 

 2 ноября 2020 года опубликованы изменения в закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Кировской области", предусматривающие изменение кол-ва депутатов, избираемых по партийным спискам с 27 до 13, и соответствующее уменьшение максимального числа территориальных групп областного списка кандидатов. Новый размер Заксобрания установлен в 40 депутатов (вместо 54).
 18 июня 2021 года депутаты Законодательного собрания Кировской области назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 21 июня Избирательная комиссия Кировской области утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 По 23 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), выдвижение путем самовыдвижения.
 По 4 августа — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 
Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что перед началом вычисления квот каждой партии, прошедшей 5-процентный барьер, выдавалось по одному месту.

Из 27 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 5 — занявших первое место, в 10 — второе место, в 9 — третье, в 2 — четвертое, в 1 — шестое.

Примечания 

Кировская область
Законодательное собрание Кировской области (2021)
Кировская область (2021)